Аббревиатура СДПП может означать:
 СДПП — Социал-демократическая партия Приднестровья
 СДПП — Социал-демократическая партия «Правда и прогресс» (Узбекистан)
 СДПП — Социал-демократическая партия (Португалия)
 СДПП — судно с динамическим принципом поддержания
 СДПП — серводвигатель переключателя положений
 СДПП или СДППД — спонтанное дыхание с положительным давлением в дыхательных путях
 СДПП — сверхдолгосрочный прогноз погоды — более чем на 3 месяца (год, несколько лет).
СДПП — Система дистанционного проектирования проектов